Бизюково — название населённых пунктов.

Россия 
 Бизюково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Бизюково — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.